G-Serie steht für:
 Holland-America Lijn G-Serie, Frachtschiff-Baureihe der Holland-America Lijn

Fahrzeuge:
 Chevrolet G-Serie, Kleintransportermodell der Marke Chevrolet
 Leyland G-Serie, Fahrzeugmodell der Marke Leyland
 Oldsmobile G-Serie, Automodell der Marke Oldsmobile, siehe Oldsmobile 70

Siehe auch:
 G-Klasse (Begriffsklärung)
 G-Modell (Begriffsklärung)
 G-Reihe (Begriffsklärung)